Николай Золотарёв:
 Золотарёв, Николай Алексеевич (1877—1915) — заведующий Тургеневской библиотекой в Париже в 1908—1914 годах.
 Золотарёв, Николай Гаврилович (Николай Якутский; 1908—1995) — якутский советский писатель.
 Золотарёв, Николай Иванович (?—1916) — российский военный, сотник императорского конвоя.
 Золотарёв, Николай Николаевич (1915—1989) — советский художник. Примечания